En Allemagne, Frickenhausen peut correspondre à :
 Frickenhausen, une commune du Bade-Wurtemberg,
 Frickenhausen-sur-le-Main, une commune de Bavière.